Haudegen steht für: 
 Haudegen, einen verwegenen Menschen mit dem Charakter eines Draufgängers, siehe Draufgänger (Psychologie)
 Haudegen (Band), eine Deutschrock-Band aus Berlin
 Haudegen (Waffe), eine europäische Klingenwaffe des 16. Jahrhunderts
 Haudegen der Königin, ein Filmtitel, siehe Die drei Musketiere (1961)
 Unternehmen Haudegen, eine Expedition der Wehrmacht in die Polarregion während des Zweiten Weltkrieges

Siehe auch: